

Patronyme

 Hans Langseth (1846-1927), Norvégo-américain qui détenait le record de la plus longue barbe du monde ;
 Keith Langseth, (1938- ), homme politique américain ;
 Lisa Langseth, (1975- ), réalisatrice, scénariste et metteuse en scène de théâtre suédoise ;

Navire 
 Le RV Marcus G. Langseth, navire océanographique norvégien.